Жго́нский язы́к — разновидность офенского языка, условный язык костромских пимокатов.

Жгонский язык относится к числу так называемых «условных языков» русских ремесленников, которые употребляли подобные языки в качестве особых корпоративных средств общения с целью, чтобы разговоры не были понятны окружающим. Впервые наличие особого искусственного языка у костромских шерстобитов отметил В. И. Даль.

Вот что пишет А. В. Громов, автор книги «Жгонский язык»:

Сбор материала для своего словаря А. В. Громов начал с записей жгонских слов от своего отца и односельчан ещё в 50-е годы XX века Позднее география этих записей расширилась, охватив три района Костромской области — Макарьевский, Мантуровский и Нейский, в которых практически все деревенские мужчины были жгонами. Кроме того, в словарь вошли материалы картотеки Костромского педагогического университета, собранные студентками во время диалектологической практики.

Примечания 

Жаргон
Меря
Искусственные языки
Арготизмы